Вячеслав Фабианович Савицкий ( — 16 апреля 1965) — советский и американский учёный, селекционер сахарной свёклы.

Биография 
Родился 8 сентября 1902 года в области Войска Донского в семье ветеринара. Окончил Елецкую классическую гимназию (1919), сельскохозяйственный институт в Харькове со степенью агронома 1 разряда (1924), аспирантуру (1926, ученик Н. И. Вавилова и Г. Д. Карпеченко).

В 1926—1928 — агроном-селекционер Белоцерковской опытной станции. Также преподавал на организованных при ней Высших курсах по селекции. С 1928 года — руководитель лаборатории в Институте сахарной свеклы (Киев), профессор и зав. кафедрой в двух вузах: Белоцерковском и Киевском СХИ. Под его руководством в Киевском институте сахарной свеклы работы по изучению природы односемянности вела Мария Григорьевна Бордонос.

Кандидат (1936), доктор (1939) биологических наук, профессор. Тема докторской диссертации — «Изменчивость и наследственность в роду Betavulgaris L.»

После начала войны уклонился от эвакуации и остался в Киеве, продолжая исследования. При приближении советских войск эмигрировал сначала в Польшу (1943, Познанский университет), затем в Западную Германию (1945), а позже перебрался в США (ноябрь 1947).

Работал в области селекционно-генетических исследований сахарной свеклы сначала в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, затем в Салинасе, Калифорния (с 1961), супруга, Елена Харечко-Савицкая, как цитолог, активно включалась в работу мужа.

В июле 1948 года при обследовании семеноводческих плантаций многосемянной свеклы (Мичиганский гибрид 18) в Орегоне, в присутствии Дж. МакФарлейна и других учёных обнаружил пять односемянных растений, два из которых оказались самофертильными и дали начало линиям SLC 101 и SLC 107. Совместно с американским генетиком Ф.Оуэном на базе этих линий получил односемянные линии-закрепители ЦМС и разработал генетическую схему производства гибридов на стерильной основе. В 1964 году эти гибриды занимали в США свыше 80 % всех посевов сахарной свеклы.

Односемянная самофертильная линия О типа SLC 101 и другие были разосланы В. Ф. Савицким во многие свеклосеющие страны Европы, в том числе и в СССР, во Всесоюзный институт растениеводства.

Умер 6 апреля 1965 года от сердечного приступа в городе Сан-Бенансио, округ Монтерей, Калифорния, в котором жил.

Семья 
Жена — Елена Ивановна Харечко-Савицкая (1901 — 20 мая 1986), цитолог и цитоэмбриолог.

Публикации 
 Генетика сахарной свеклы / В. Ф. Савицкий // Свекловодство. - Киев: Госсельхозиздат, 1940. Т. 1. С. 551—686.
 Savitsky, V. F. (1950). Monogerm sugar beets in the United States. Proceedings. American Society of Sugar Beet Technologists 1949, pp. 156—159.
 Savitsky, V. F. (1954). Inheritance of the number of flowers in flower clusters of Beta vulgarisL. Proceedings of the American Society of Sugar Beet Technologists 8, 3-18.

Примечания

Источники 
 https://zn.ua/SCIENCE/o_tom_i_o_teh,_kto_pobedil_zelenuyu_schetku.html
 http://ihst.ru/files/pdfs/rossisko-ukrainsky-svyazi.pdf
 Русские в Северной Америке: биографический словарь. Евгений Александрович Александров. Конгресс русских американцев, 1 янв. 2005 г. — Всего страниц: 598
 https://cyberleninka.ru/article/v/from-russia-with-seeds-the-story-of-the-savitskys-plant-geneticists-and-breeders
 https://www.bsdf-assbt.org/wp-content/uploads/2017/04/JSBRVol30No1and2P1to36TheSavitskyStory.pdf
 Elina O.Yu. From Russia with Seeds: The Story of the Savitskys, Plant Geneticists and Breeders // Историко-биологические исследования. 2014. Т. 6. № 2. С. 63-79.
 V.F. Savitsky, September 8, 1902 — April 16, 1965 // Russian Journal (San Francisco). 1965. № 5. May 20
 . McFarlane J.S. The Savitsky Story // Journal of Sugar beet Research. 1993. №. 1 −2. P. 1-36; № 3-4. P. 125—141.
 40-year Veteran Research Helen Kharetschko Savitsky // Note of the American Society of the Sugar Beet Technologies. February 24, 1970.
 https://www.bsdf-assbt.org/wp-content/uploads/2017/04/JSBRVol30No3P125to141TheSavitskyStory.pdf

Селекционеры сахарной свёклы
Доктора биологических наук